1979 Голяма награда на Германия е 27-ото за Голямата награда на Германия и десети кръг от сезон 1979 във Формула 1, провежда се на 29 юли 1979 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструктор

Източници 
 

Голяма награда на Германия